L'edizione 2000-01 del campionato jugoslavo fu la nona della Repubblica Federale di Jugoslavia e vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Petar Divić (), con 27 reti.

Formula 
Le 18 squadre disputano un girone all'italiana andata-ritorno di 34 giornate complessive.

La vincitrice è campione di R.F.Jugoslavia.Le ultime 4 classificate retrocedono in Druga liga SR Jugoslavije 2001-2002.

Squadre partecipanti

Squadra campione

 Allenatore: Slavoljub Muslin

 Milenko Ačimovič
 Srđan Bajčetić
 Branko Bošković
 Goran Bunjevčević
 Milivoje Vitakić
 Ivan Vukomanović
 Blaže Georgioski
 Stevo Glogovac
 Ivan Gvozdenović
 Goran Drulić
 Petar Đenić
 Saša Zorić
 Dejan Ilić
 Branko Jelić
 Aleksandar Kocić (portiere)
 Nenad Lalatović
 Leo Lerinc
 Jovan Markoski
 Marjan Marković
 Vladimir Matijašević
 Vladislav Mirković
 Dejan Pešić
 Mihajlo Pjanović
 Dragan Stevanović

Fonte: crvenazvezdafk.com

Classifica 

Legenda:
      Campione di R.F.Jugoslavia e qualificato alla UEFA Champions League 2001-2002 
      Qualificato alla Coppa UEFA 2001-2002 
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2001 
      Retrocesso in Druga liga SR Jugoslavije 2001-2002 

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Classifica marcatori

Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati 

Fonte: rsssf.com

Note

Voci correlate
Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
Srpska Liga 2000-2001
Crnogorska liga 2000-2001
Kup Jugoslavije 2000-2001

Collegamenti esterni 
  Stagione 2000-01 su RSSSF
  Statistiche serbo/jugoslave 1946-2016  su soccerlibrary
  Stagione Partizan 2000-01 su partizan.rs
  Stagione Stella Rossa 2000-01 su redstarbelgrade.rs
  Stagione Vojvodina 2000-01 su fkvojvodina.com

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato jugoslavo di calcio
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio